Paulo Sérgio Ferreira Gomes (Rio de Janeiro, 21 de Julho de 1981) é um futebolista brasileiro que joga habitualmente a médio

Na época 2008/2009 actuou no Al-Ittifaq, da Arábia Saudita, por empréstimo da Associação Académica de Coimbra, clube a que regressou no início da época 2009/2010. Agora joga no União Desportiva de Leiria.	

	

Futebolistas da Associação Académica de Coimbra